Pseudisotoma är ett släkte av urinsekter. Pseudisotoma ingår i familjen Isotomidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Pseudisotoma